De Euro Hockey League 2014/2015 was het achtste seizoen van de Euro Hockey League. De competitie werd gewonnen door Oranje Zwart.

Opzet
De opzet week af van voorgaande seizoenen. Het seizoen ving aan met een voorronde die in het najaar werd gespeeld. In vier groepen van drie clubs kwalificeerden enkel de groepswinnaars zich voor de achtste finales. Deze werden in het voorjaar in het paasweekend gespeeld.

Deelnemers 
De landen mochten afhankelijk van hun positie op de in juni 2014 gepubliceerde ranglijst van de EHL drie, twee of één ploeg(en) laten deelnemen aan de Euro Hockey League, hieronder een overzicht van de deelnemende ploegen en in welke ronde zij starten.

Voorronde 
 10 t/m 12 oktober 2014: Pau Negre Stadion, Barcelona, Spanje

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Achtste finales 
In deze ronde stromen de overige twaalf clubs in. Voor de zestien duels in de achtste finales is geloot en deze werden gespeeld op 't Kopje in Bloemendaal.

Kwartfinales 
In deze ronde stromen de acht overgebleven clubs in. Voor de vier duels in de kwartfinales is geloot en deze werden gespeeld op 't Kopje in Bloemendaal.

Halve finales 
In deze ronde stromen de vier overgebleven clubs in. Het is gebruikelijk dat de twee Nederlandse clubs tegen elkaar spelen in de halve finale en de overgebleven twee clubs tegen elkaar in de andere halve finale. De duels werden gespeeld op 't Kopje in Bloemendaal.

Wedstrijd voor 3e/4e plaats 
De twee verliezers van de halve finale spelen tegen elkaar met als inzet de derde plaats op dit toernooi. Het duel werd gespeeld op 't Kopje in Bloemendaal.

Finale 
De winnaars van de halve finale spelen in de finale tegen elkaar. Het duel werd gespeeld op 't Kopje in Bloemendaal.

Externe link 
 Officiële Euro Hockey League site

Europacup hockey
Hockey in 2014
Hockey in 2015